Shimpling (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Shimpling (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk